

Габбардстон — місто, штат Массачусетс
 Габбардстон — селище, штат Мічиган